Крепостной мост:
 Крепостной мост — подъёмный мост через крепостной ров.
 Крепостной мост — мост в Выборге.